Појам Охридско-битољска епархија може имати следећа значења:

 Охридско-битољска епархија, епархија Српске православне цркве (назив епархије у том облику званично употребљаван од 1931. до 1959. године)
 Охридско-битољска епархија, епархија неканонске Македонске православне цркве (назив епархије у том облику званично употребљаван од 1974. до 1994. године)

Види још 
 Преспанско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Злетовско-струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Православље у Северној Македонији
 Православна охридска архиепископија